Tenisový turnaj WTA Commonwealth Bank Tournament of Champions 2009 se konal ve dnech 4.–8. listopadu na indonéském ostrově Bali v hale na tvrdém povrchu. Turnaje se účastnily nejvýše postavené hráčky na žebříčku WTA, které nestartovaly na předchozím Turnaji Mistryň. Podmínkou bylo alespoň jedno vítězství na turnaji kategorie International. Hrála se pouze dvouhra. Odměny činily 600 000 USD.

Nasazení hráček 

 * V závorce je pořadí hráček na žebříčku WTA k 2. listopadu 2009.

Ceny a body do žebříčku 

 * Hráčka musí odehrát obě utkání ve skupině.

Finálové zápasy

Zápasy ve skupinách

Skupina A 
{| width=100%
| valign=top width=50% align=left |
Výsledky
{| class="wikitable"
|- bgcolor= "#FF6699"
|Č.
|width="200"|Tenistka
|Č.
|width="200"|Tenistka
|Výsledek
|-
|1
| Marion Bartoliová
|11
| Magdaléna Rybáriková
| 6–4, 6–4
|-
|7
| Šachar Pe'erová
|11
| Magdaléna Rybáriková
| 6–1, 7–6(4)
|-
|1
| Marion Bartoliová
|7
| Šachar Pe'erová
| 6–3, 6–2
|}
| valign=top width=50% align=left |Tabulka| valign=top width=50% align=left |Tabulka| valign=top width=50% align=left |Tabulka'''
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#FFFAFA"
|Pořadí
|width="200"|Tenistka
|<center>Zápasy  Výhry – Prohry
|<center>Sety  Výhry – Prohry
|<center>Bilance setů
|- bgcolor="#DCDCDC"
| 1.
| K. Dateová Krummová (12)
|1–1
|2–2
|0
|- 
| 2.
| Věra Duševinová (13)
|1–0
|2–1
|+1
|-
| 3.
| Anabel M. Garriguesová (5)
|0–2
|1–4
|−3
|-
| 4.
| Yanina Wickmayerová (3) 
|1–0
|2–0
|+2
|}
|}

 Skupina D 
{| width=100%
| valign=top width=50% align=left |Výsledky'''

Reference 

 Rozpis turnaje

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

Commonwealth Bank Tournament of Champions
WTA Tour 2009
Indonésie v roce 2009